SSF steht für:

 Schweizer Sportfernsehen, ehemaliger Schweizer Privatfernsehsender
 Schweizerische Sprengstofffabrik AG, siehe Dottikon ES Holding
 Schwimm- und Sportfreunde Bonn 1905
 Severstal Air Company (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft
 Small-Shelly-Fauna, vorherrschende Fauna vor der Kambrischen Radiation
 Solid State Fermentation, Feststoff-Fermentation, siehe Feststoff-Bioreaktor
 Städtische Straßenbahn Feuerbach, ehemalige Straßenbahnlinie in Stuttgart
 Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug, österreichischer Rüstungshersteller
 Svenska Simförbundet, der Schwedische Schwimmverband
 Svenska Skidförbundet, siehe Schwedischer Skiverband
 Svimjisamband Føroya, der Färöische Schwimmverband
 Sydslesvigsk Forening, siehe Südschleswigscher Verein
 Society of Saint Francis, eine franziskanische Bruderschaft in der Anglikanische Gemeinschaft

ssf steht für:
 Thao (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Thao auf Taiwan

Abkürzung